Eastbourne International 2009 var en professionel tennisturnering for mænd og kvinder, der blev spillet udendørs på græsbaner i Devonshire Park Lawn Tennis Club i Eastbourne, Storbritannien i perioden 13. - 20. juni 2009, dvs. ugen inden Wimbledon-mesterskaberne 2009. Det var den 35. udgave af Eastbourne International, der på grund af et sponsorat blev afviklet under navnet Aegon International Eastbourne, men det var første gang, at turneringen havde deltagelse af både mænd og kvinder, idet den siden året før var blevet fusioneret med herreturneringen Nottingham Open. Den havde indtil da været en ren kvindeturnering. Turneringen var en del af WTA Tour 2009, hvor den var kategoriseret som en WTA Premier-turnering, og en del af ATP World Tour 2009, hvor den tilhørte kategorien ATP World Tour 250.

Damesingletitlen blev vundet af Caroline Wozniacki, som i finalen besejrede Virginie Razzano med 7-6(5), 7-5, og som dermed vandt en WTA-turnering for femte gang i sin karriere, men det var første gang, hun vandt en græsturnering på WTA Tour. Det var til gengæld sjette og sidste gang i hendes karriere, at Razzano var i en WTA-finale.

Herresingleturneringen blev vundet af Dmitrij Tursunov efter finalesejr over Frank Dancevic med 6-3, 7-6(5). Det var russerens sjette turneringssejr i karrieren på ATP World Tour, og for ham var det også karrierens første triumf på græs. For Dancevic var det anden og sidste gang i karrieren, at han var i en finale på ATP World Tour, og ligesom i den første måtte han forlade banen som taber til netop Tursunov.

Sejren i damedouble gik til Akgul Amanmuradova og Ai Sugiyama, som i finalen vandt med 6-4, 6-3 over Samantha Stosur og Rennae Stubbs. Det var karrierens første titel på WTA Tour for Amanmuradova, mens Ai Sugiyama til gengæld vandt sin 44. og sidste WTA-titel i alt i løbet af hendes tid på touren.

Endelig blev herredoubletitlen vundet af Mariusz Fyrstenberg og Marcin Matkowski, der dermed vandt en ATP World Tour-turnering i herredouble for niende gang. I finalen vandt polakkerne over Travis Parrott og Filip Polášek med 6-4, 6-4.

Præmier

Kvinder 

Den samlede præmiesum for kvindernes rækker androg $ 600.000, hvilket var det samme som det foregående år.

Mænd 

Den samlede præmiesum for mændenes rækker androg € 398.250.

Resultater

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere. Heraf havde de 25 fået adgang på grundlag af deres placering på ATP's verdensrangliste, mens fire spillere havde kvalificeret sig via kvalifikationsturneringen (markeret med Q nedenfor). Endelig var tre spillere blevet tildelt et wildcard (WC).

Kvalifination

Damesingle 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere. Heraf havde de 25 fået adgang på grundlag af deres placering på WTA's verdensrangliste, mens fem spillere havde kvalificeret sig via kvalifikationsturneringen (markeret med Q nedenfor), heraf én lucky loser (LL), der erstattede Viktoryja Azaranka, der meldte afbud med kort varsel. Endelig var tre spillere blevet tildelt et wild card (WC).

Hovedturnering

Kvalifination

Herredouble

Damedouble

Kilder / eksterne henvisninger 

 LTA – AEGON International  
 ATP World Tour – Results archive - Eastbourne 2009 
 ITF - Eastbourne 2009 (mænd)  
 ITF - Eastbourne 2009 (kvinder)  

2009
WTA Tour 2009
ATP Tour 2009